Jaz kan syfta på följande platser:

Iran 

 Gaz (ort), Esfahan,

Kroatien 

 Otočić Jaz, ö, Šibenik-Knins län, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar